Новия Йерусалим може да се отнася за:

 Небесният Йерусалим, сюжет от Откровението на Йоан;
 Новия Йерусалим, лагер на ГУЛАГ в който е бил заточен Александър Солженицин;
 Новия Йерусалим, книга на Гилбърт Кийт Честъртън;
 Новия Йерусалим, книга на Адриан Гилберт;
 Новият Йерусалим (Лалибела) – средновековен град в Етиопия построен от цар Гебре Мескел Лалибела след превезаменето на Йерусалим от Саладин (1187);